Frans Breugelmans (1886-1957), socialistisch senator en schepen van Turnhout
Frans Breugelmans (1905-2000), christendemocratisch burgemeester van Lier